Daniel Alejandro Navarro Zermeño o Daniel Navarro (Berkeley, California, Estados Unidos) es un futbolista estadounidense de padres mexicanos que juega como mediocampista en los Tigres UANL de la Primera División Mexicana.

Biografía 
Nació en Berkeley, California, el 14 de febrero de 1991, de padres mexicanos. En 1997 llegó a la ciudad de Tepatitlán de Jalisco, México, para vivir allí el resto de su vida, donde formó parte de varios equipos. El primer equipo profesional en el cual militó fue en el Club Aves Blancas de Jalisco AC, donde permaneció un corto período de tiempo. 
En mayo del 2005 llenó el ojo del Club Deportivo Guadalajara, en el que se forjó como jugador profesional en las diferentes divisiones con el club tapatío. En junio del 2010 se integró a las filas del club Tigres de la U.A.N.L., con quienes consiguió el campeonato de Segunda División. Debido a su gran momento futbolístico, el entrenador de primera división Ricardo "Tuca" Ferreti lo convoco en la lista de 25 jugadores para la pretemporada de Primera División en Cancún, Quintana Roo. En junio del 2012 fue cedido a Laredo Heat FC de la ciudad de Laredo, Texas en USA.  Jugó dos torneos cedido y consiguió un campeonato de la zona y apariciones en el torneo Open Cup de la liga Americana, en donde se enfrentan los equipos de la MLS con las divisiones inferiores, dos torneos consecutivos fueron eliminados por Houston Dynamo.

Clubes

Clubes

Clubes

Referencias

Enlaces externos 

Futbolistas de Estados Unidos
Futbolistas de los Tigres de la UANL
Futbolistas nacionalizados en México
Personas de California
Emigrantes estadounidenses hacia México